Paul Pohle ist der Name folgender Personen:

* Paul Pohle (Geograph) (1869–1943), deutscher Lehrer und Geograph
 Paul Pohle (Widerstandskämpfer) (1883–1933), deutscher Metallarbeiter und Widerstandskämpfer